Jayne peut désigner :

Prénom 
 Jayne Mansfield (1933-1967), actrice américaine.

Patronyme 
 Billy Jayne (1969- ), acteur américain ;
 Erika Jayne (1971- ), chanteuse américaine ;
 Nikki Jayne (1985- ), actrice pornographique britannique.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Prénom féminin
Prénom américain
Prénom anglais